Валле-Кастеллана () — коммуна в Италии, располагается в регионе Абруццо, в провинции Терамо.

Население составляет 1158 человек (2008 г.), плотность населения составляет 9 чел./км². Занимает площадь 134 км². Почтовый индекс — 64010. Телефонный код — 0861.

В коммуне 25 марта особо празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.vallecastellana.te.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/